

Aziende
 Hölzl – impresa italiana costruttrice di impianti a fune

Persone
 Andreas Hölzl – calciatore austriaco
 Chiara Hölzl – saltatrice con gli sci austriaca
 Kathrin Hölzl – ex sciatrice alpina tedesca